Kitab (arab. كتاب) – księga, książka, pismo):
 kitab – święte księgi w islamie, zwłaszcza Koran
 Al-Kitab – Księga Sibawajhiego
 Kitab al-Aghani – antologia zebrana i zredagowana przez arabskiego uczonego Abu al-Faradża al-Isfahaniego (X w.)
 Kitab alhuyya wa-l-dalil fi nusr al-din al-dalil – dzieło filozoficzne rabina, poety i filozofa Jehudy Halewiego (1085-1138) napisane po arabsku
 Kitab al-Fihrist – arabska bibliografia z X w.
 Kitaby – zbiory tekstów religijnych Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
 'Ahl al- Kitâb (Ludy Księgi) – w Koranie określenie chrześcijan i żydów oraz sabejczyków 
Inne:
 Kitab – rosyjska nazwa uzbeckiego miasta Kitob
 Khitab – angielska nazwa syryjskiego miasta Chattab
 Kitaab – bollywoodzki dramat rodzinny z 1977 roku